John Terry est un nom porté par :
 John George Terry (°1980) est footballeur anglais
 John Terry est un acteur américain
 John Terry (1920-1970) est un haltérophile américain ayant participé aux Jeux olympiques de 1936
 John Terry né en 1880 et mort en 1934 est un auteur américain de bandes dessinées. Il est le créateur du comic strip d'aventures Scorchy Smith.